Unter Mäusepulver, auch Mausepulver versteht man 
 
 Rattengift als Mäusegift. Schon im Mittelalter wurden Mischungen aus verschiedenen toxischen Metallpulvern und Salzen zur Schädlingsvernichtung entwickelt, welche diesen Namen führten. 
 Gift aus dem zerriebenen Kot von Mäusen oder auch von Ratten. Es enthält verschiedene Krankheitserreger, die bei geschwächten Menschen tödliche Krankheiten auslösen können.